Never a Dull Moment е дебютен соло албум на барабаниста на американската хевиметъл група Mötley Crüe Томи Лий. Лий започва работа по албума през септември 2000 г., след турнето на своята група Methods of Mayhem на Ozzfest.

Състав 
 Томи Лий – барабани, вокали
 Марти О'Брайън – бас
 Брендън Бойд – вокали в Blue
 Чино Морено – вокали в Ashamed

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Бележки 

Албуми на Томи Лий
Музикални албуми от 2002 година
Дебютни албуми